Франсуа́ де Ларошфуко́ () — — имя нескольких представителей дома Ларошфуко. Ларошфуко, Франсуа I де (; ум. 1541)
 Ларошфуко, Франсуа II де (; 1494—1533)
 Ларошфуко, Франсуа III де (1521—1572) — видный протестантский военачальник Религиозных войн, убит в Варфоломеевскую ночь.
 Ларошфуко, Франсуа IV де (; 1554—1591)
  — французский кардинал.
  — французский генерал-лейтенант, отец писателя.
 Ларошфуко, Франсуа VI де (1613—1680) — знаменитый писатель-моралист.
  — фаворит Людовика XIV.
  — маршал.
 Франсуа де Ларошфуко, маркиз де Монтандре (1672—1739) — британский фельдмаршал французского происхождения.
 Ларошфуко, Франсуа IX де (; 1681—1699)
 Ларошфуко, Франсуа X де (; 1717—1718)
 Ларошфуко, Франсуа XI де (; 1720—1721)
 Ларошфуко, Франсуа XII де (1747—1827) — выдающийся филантроп, меценат и благотворитель. 
  — государственный деятель.